Millard pode se referir a:

Pessoas 
Millard Fillmore - décimo terceiro presidente dos Estados Unidos.
Killick Millard - médico inglês que fundou, em 1935, em Londres, uma sociedade destinada a promover a legalização da eutanásia voluntária.

Lugares 
Condado de Millard - um dos 29 condados do estado americano de Utah.
Millard - vila localizada no estado americano de Missouri, no Condado de Adair.

Outros 
Plesiophrictus millardi - espécie de aranha pertencente à família Theraphosidae (tarântulas).

Desambiguação